Symfoni nr. 3 eller 3. symfoni er betegnelsen for flere komponisters værker. Wikipedia har artikler om:

 3. symfoni (Beethoven) –  Ludwig van Beethovens 3. symfoni (Eroica)
 3. symfoni (Mahler) – Gustav Mahlers 3. symfoni
 Sinfonia Espansiva – Carl Nielsens 3. symfoni (Sinfonia Espansiva)
 Symfoni nr. 3 (Per Nørgård) – Per Nørgårds 3. symfoni